Лоизос Лоизу (; 27 февраля 1959 года) — кипрский футбольный судья.

Биография 
Один из ведущих международных судей Кипра. Провёл 27 матчей между первыми сборными. 

Дебютировал на международном уровне 27 февраля 1991 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы 1992 между сборными Бельгии и Люксембурга (3:0), в котором показал 3 жёлтые карточки. Участвовал в трёх разных отборочных циклах чемпионатов Европы и четырёх чемпионатов мира. Последнюю игру на международном уровне провёл 4 сентября 2004 года между Бельгией и Литвой (1:1).

На клубном уровне обслуживал матчи отборочных стадий Кубка УЕФА и Лиги чемпионов, а также матчи Кубка Интертото и Кубка обладателей кубков УЕФА.

Завершил карьеру в 2004 году в возрасте 45 лет.

Ссылки 
 Профиль на сайте transfermarkt
 Профиль на сайте eu-football.ru
 Профиль на сайте worldreferee.com

Футбольные судьи Кипра